Plaatsen
 Lovell (Wyoming), plaats in de Verenigde Staten
 Lillingstone Lovell, plaats in Engeland
 Minster Lovell, plaats in Engeland
 Upton Lovell, plaats in Engeland

 Personen
 Alberto Santiago Lovell (1912-1966), Argentijns bokser
 Lovell Augustus Reeve (1814-1865), Brits malacoloog
 William James Lovell (1939), Amerikaans componist
 Jim Lovell (1928), Amerikaans astronaut